Stay Awake (Example), een nummer van de Britse artiest Example uit 2011
 Stay Awake (The Sheer), een  single van de Nederlandse band The Sheer uit 2005
 Stay Awake (Dean Lewis), een nummer van Dean Lewis uit 2019
 Stay Awake (Mary Poppins), een lied uit de film Mary Poppins uit 1964